Peter Robinson (1948–) északír politikus, tartományi kormányfő
 Peter Robinson (1950–2022) kanadai író
 Peter Robinson (1953–) brit költő
 Peter Robinson (1945–) billentyűs hangszereken játszó zenész (többek közt Quatermass)